Berwick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Berwick Township (Illinois)
 Berwick Township (Kansas)
 Berwick Township (Missouri)
 Berwick Township (North Dakota)
 Berwick Township (Pennsylvania)